

Wydarzenia 

 Sargon II rozgromił armię króla Rusy I, zdobył i złupił Musasir i narzucił Urartu swoje zwierzchnictwo.

Zmarli 
 Rusa I - król Urartu.